Il singolare maschile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Balázs Taróczy che ha battuto in finale Eliot Teltscher 6-3, 1-6, 7-6.

Teste di serie

 Eliot Teltscher (finale)
 Balázs Taróczy (Campione)
 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Van Winitsky (quarti di finale)
 Ricardo Cano (quarti di finale)
 Peter Rennert (primo turno)
 Heinz Günthardt (terzo turno)
 Terry Moor (quarti di finale)

 Ramesh Krishnan (primo turno)
 Tim Gullikson (terzo turno)
 Balázs Taróczy (semifinali)
 Christopher Mottram (terzo turno)
 Marty Davis (terzo turno)
 Terry Moor (terzo turno)
 Scott McCain (secondo turno)
 Jim Delaney (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1981